Прем'єр-ліга Азербайджану 2011–2012 — 20-й сезон Прем'єр-ліги Азербайджану з футболу. Чемпіоном став Нефтчі.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Баку взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Азербайджану 2011—2012

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

 

Примітки: 
30 квітня Асоціація футбольних федерацій Азербайджану ухвалила рішення, що жоден клуб із Першого дивізіону не підвищиться у класі за підсумками цього сезону. Отже, всі клуби з Прем'єр-ліги збережуть прописку в елітному дивізіоні на наступний сезон.

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Азербайджану на soccerway 

2011—2012
Азербайджан
Азербайджан
2011 в азербайджанському спорті
2012 в азербайджанському спорті